L'édition 2019 du tournoi de tennis de Tianjin se déroule du 7 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA International.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Amanda Anisimova, Alison Riske, Sloane Stephens et Sofia Kenin, des Biélorusses Victoria Azarenka et Aryna Sabalenka, de la Taïwanaise Hsieh Su-wei, de la Belge Elise Mertens, de l'Espagnole Garbiñe Muguruza, de la Japonaise Naomi Osaka, de la Polonaise Iga Świątek et de la Chinoise Zhang Shuai. Elles sont respectivement remplacées par Kateryna Bondarenko, Zhu Lin, Kristie Ahn, Wang Xinyu, Jennifer Brady, Astra Sharma, Heather Watson, Christina McHale, Anastasia Potapova, Rebecca Peterson, Lauren Davis et Ma Shuyue.

Lauréates 
La suédoise Rebecca Peterson remporte le tournoi. Il s'agit de son 2ème titre de la saison 2019.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tianjin
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Tianjin
Tennis en Chine en 2019
Tennis en octobre 2019